Мюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Мюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Мюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя